

Sigle 
 Partij voor Nederland – partito politico dei Paesi Bassi
  Punto di Vista Neutrale – vedi Wikipedia:Punto di vista neutrale

Codici 
 PVN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pleven (Bulgaria)